El nombre HMS Ocean se refiere a los siguientes buques de guerra:
 HMS Ocean (R68), portaaviones de la clase Colossus.
 HMS Ocean (L12), buque de asalto anfibio de 1995, actual Atlântico en Brasil.